Maserati peut désigner :
 Maserati, constructeur automobile italien fondé par les frères Maserati en 1914 ;
  (1947-1960), un ancien constructeur de deux-roues italien ;
 Maserati, groupe de post-rock américain formé en 2000 ;
 Alessandro Maserati (1979-), coureur cycliste italien.